Скоморохи — професіональні мандрівні співці й актори.

Села:
 Скоморохи — Житомирська область, Житомирський район
 Скоморохи — Львівська область, Сокальський район
 Скоморохи — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Скоморохи — Тернопільська область, Тернопільський район

Див. також 
 Скоморох (річка)
 Нові Скоморохи
 Старі Скоморохи